Гран-при Франции 2019 года () — автогонка, восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2019 года, который прошёл 23 июня на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле, Франция. Это был 88-й Гран-при Франции в истории и 60-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 29 очков от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 123 очка преследующую их Ferrari.

Шины 
Pirelli привезли во Францию следующие составы. В роли Hard, Medium и Soft использовались составы С2, С3 и С4. Шины Soft быстро разрушались и команды старались не использовать их в гонке. Вторую часть квалификации большинство пилотов провели на Medium.

Свободные заезды 
Первую сессию пятничных свободных заездов выиграл Льюис Хэмилтон. Во второй сессии в пятницу первым был Валттери Боттас. Лучшее время в субботней сессии также показал Боттас.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +24—26 °C, трасса +48—50 °С

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Даниил Квят стартовал с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок.
  Джордж Расселл стартовал с последнего ряда, за превышения лимита силовых установок.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25—27 °C, трасса +54—55 °C

|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 
  Себастьян Феттель заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Даниэль Риккардо финишировал 7-м, но дважды получил 5-секундный штраф к итоговому времени: первый раз, за то, что срезал угол трассы и получил преимущество, второй раз за обгон Кими Райкконена, при этом выехав за пределы трассы всеми четырьмя колёсами.
  Ромен Грожан добровольно сошёл с гонки, чтобы сохранить некоторые детали, так как всё равно не смог бы заработать очков.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Июнь 2019 года
2019 год во Франции